Бароно́в (Бароно́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Баронов, Андрей Евгеньевич — российский программист, мультимиллионер, сооснователь и бывший руководитель компании Veeam Software.
 Баронов, Константин Фёдорович (1890—1943) — советский военачальник, генерал-майор (1940).